O termo Seminole pode referir-se a:

Seminoles, povo nativo estadunidense

Lugares

Estados Unidos
Seminole (Flórida), cidade do estado da Flórida
Seminole (Oklahoma), cidade do estado de Oklahoma
Seminole (Texas), cidade do estado do Texas
Condado de Seminole (Geórgia), condado da Geórgia
Condado de Seminole (Flórida), condado da Flórida
Condado de Seminole (Oklahoma), condado de Oklahoma
Seminole Manor, cidade da Flórida

Outros usos
Seminole (filme), produção de 1953 com Rock Hudson e Anthony Quinn

Desambiguação
Desambiguações de topônimos